oub – codice ISO 639-3 della lingua glio-oubi